Hotelga se llama a la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería. Actualmente se la conoce como 'El Encuentro Anual de Gastronomía y Hotelería'. Es evento que se realiza anualmente durante el mes de agosto o septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  En el 2016 se celebró la edición 14 de la feria.

Periodicidad
Anual.

Ámbito
Internacional.

Torneo Nacional de Chefs
En Hotelga, hasta su edición 2015 se celebró el Torneo Nacional de Chefs "Buscando el Menú Argentino", un evento de alcance nacional. Desde 2015 se lleva adelante una Edición Especial de Chefs, donde se discuten tendencias y experiencias gastronómicas.

Actividades paralelas
Los eventos que se llevan a cabo en Hotelga son: el Concurso Nacional de Hotelería Sustentable Hoteles + Verdes; la Edición Chefs Tendencias y Experiencias Exitosas en la Gastronomía y el Gran Foro del Conocimiento: Coloquio de Innovación Hotelera.

Organizan
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y Ferias Argentinas.

Referencias

Enlaces externos
 Sitio Oficial
 La Rural
 Ferias Argentinas
 AHTRA

Eventos en la ciudad de Buenos Aires
Exposiciones y ferias de Argentina